Allahabad è un distretto dell'India di 4.941.510 abitanti. Capoluogo del distretto è Allahabad.

Collegamenti esterni 
 

Allahabad